Vilafranca, nella comunità autonoma della Valenciana
 Vilafranca de Bonany, nella comunità autonoma delle Baleari
 Vilafranca del Penedès, nella comunità autonoma della Catalogna

Pagine correlate 

 Vila Franca